Senatore ist der Familienname folgender Personen:

 Leonardo Senatore, italienischer theoretischer Kosmologe
 Lorenzo Senatore (* 1974), italienischer Kameramann
 Paola Senatore (* 1949), italienische Schauspielerin
 Pat Senatore (* 1935), US-amerikanischer Jazzmusiker